

Toponyme 

 Karačić, village de Bosnie-Herzégovine.

Patronyme 

 Branko Karačić (1960-), footballeur croate.
 Fran Karačić (1996 -), footballeur croate.
 Goran Karačić (1996-), footballeur bosnien, frère d'Igor et Ivan.
 Igor Karačić (1988-), handballeur croate, frère de Goran et Ivan.
  (1985-), handballeur bosnien, frère de Goran et Igor.